

Persone
 Carlo Bugatti (1856-1940) – ebanista e designer italiano, padre di Ettore e Rembrandt
 Cristian Bugatti, in arte Bugo (1973) – cantautore, artista e attore italiano 
 Ettore Bugatti (1881-1947) – designer e imprenditore italiano, fondatore dell'omonima casa automobilistica, figlio di Carlo
 Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta (1779-1869) – esecutore di sentenze capitali dello Stato Pontificio
 Giovanni Luigi Bugatti (1823-1880) – scultore e architetto, padre di Carlo
 Jean Bugatti, propr. Gianoberto Maria Carlo Bugatti (1909-1939) – ingegnere e imprenditore italiano, figlio primogenito di Ettore
 Ottavio Bugatti (1928-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo portiere
 Rembrandt Bugatti (1884-1916) – scultore italiano, figlio di Carlo
 Rolando Bugatti (1922-1977) – imprenditore italiano, figlio di Ettore

Altro
 Bugatti – casa automobilistica francese
 Bugatti – singolo di Ace Hood del 2013
 Circuito Bugatti – circuito motoristico nei pressi di Le Mans, in Francia
 Cristian Bugatti – album del cantautore italiano Bugo